El Condado de Florence es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Florence (Carolina del Sur)
 Condado de Florence (Wisconsin)